Brachynema är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Brachynema ingår i familjen Olacaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sandelträdsordningen
Brachynema